Il gruppo dell'astrofillite è un gruppo di minerali con la seguente formula generale: A2BC7D2T8O26(OH)4X0-1.

Minerali del gruppo dell'astrofillite 
 Idroastrofillite
 Sottogruppo  dell'astrofillite
 Astrofillite
 Nalivkinite
 Niobophyllite
 Tarbagataite
 Sottogruppo della kupletskite
 Kupletskite
 Kupletskite-(Cs)
 Niobokupletskite
 Zircophyllite
 Sottogruppo della magnesioastrofillite
 Magnesioastrofillite
 Sottogruppo della devitoite
 Devitoite
 Sottogruppo della sveinbergite
 Sveinbergeite

Note

Collegamenti esterni 

Astrofillite